

Patronyme 

 Chris Hedges (1956-), journaliste et auteur américain ;
 Frederick Mitchell-Hedges (1882-1959), aventurier, explorateur et écrivain britannique ;
 Michael Hedges (1953-1997), guitariste américain ;
 Mike Hedges (1954-), ingénieur du son et producteur anglais ;
 Peter Hedges (1962-), écrivain, scénariste et réalisateur américain ;
 Stephen Blair Hedges, herpétologiste et biologiste américain.

Entreprise 
 Benson & Hedges, marque de cigarettes.

Sport 
 Benson & Hedges International Open, tournoi de golf.

Homonymie de patronyme